Список озёр Австрии:

Ссылки 
 Описание всех австрийских озёр 

Австрия
Озёра